Pendulum har flere betydninger:

 Pendulum (band) - et australsk band.
 Pendulum Music

Se også
 Pendul (flertydig)